Kanada:
 Belle Rive – miejscowość

Mauritius:
 Belle Rive – miejscowość

Stany Zjednoczone:
 Belle Rive – wieś w stanie Illinois  
 Belle Rive – miejscowość w stanie Tennessee 
 Belle Rive – miejscowość w stanie Wirginia 

Zobacz też:
 Belle
 Bellerive
 Rive